Проще простого:
 «Проще простого» — комедийно-драматический телесериал на Netflix.
 «Проще простого!» — телепередача канала Карусель.
 «Проще простого» — российская телеигра, которая была в 1990-е годы, на каналах МТК (1994—1996), РТР (1996—1997) и НТВ (1997—1998).